Aladino Divani (Castelnuovo di Garfagnana, 20 de abril de 1878 — São Paulo, 6 de junho de 1928) foi um pintor, desenhista, decorador, restaurador e professor ítalo-brasileiro.

Ligações externas
Mais informações sobre o artista

Pintores de São Paulo (estado)
Desenhistas do Brasil
Brasileiros de ascendência italiana
Mortos em 1928